La saison 2016-2017 de Manchester City est la  professionnelle du club, la  en première division anglaise et sa  en Premier League. Pour la première saison de Pep Guardiola à la tête du club, l'entraîneur espagnol tentera de gagner le titre de Champion d'Angleterre.

Effectif 

|-

|-
!colspan=8 style="background: #88BBFF" align=center|
|-

|-
!colspan=8 style="background: #88BBFF" align=center|
|-

|-
!colspan=8 style="background: #88BBFF" align=center|
|-

Transferts

Mercato

Arrivées 

Total dépensé : 171,5 M£

Départs 

Total dépensé : 28 M£

Joueurs prêtés par Manchester City

Maillots 

Fabricant : Nike / Sponsor principal : Etihad Airways

Pré-saison 
Manchester City débute sa pré-saison le  en Allemagne, face au Bayern Munich. Le club participe ensuite à l'International Champions Cup 2016, qui sera en Chine, lors duquel les citizens affronteront Manchester United et le Borussia Dortmund. 
Le club terminera sa préparation le , lors d'un match amical face à Arsenal, en Angleterre.

Allemagne

Écosse

International Champions Cup

SuperMatch 2016

Championnat

Classement actuel

Résumé des résultats

Évolution du classement et des résultats 

|}

Terrain : D = Domicile ; E = Extérieur.Résultat : D = Défaite ; N = Nul ; V = Victoire.

Matchs du championnat

Août 2016

Septembre 2016

Octobre 2016

Novembre 2016

Décembre 2016

Janvier 2017

Février 2017

Mars 2017

Avril 2017

Mai 2017

Coupe de la Ligue

Coupe d'Angleterre

Ligue des champions

Tour préliminaire 
Le tirage au sort pour le tour préliminaire de la  Ligue des Champions a eu lieu le . Manchester City est en tête de série dans la voie de la ligue. Ils ont été tirés contre le Steaua Bucarest.

Phase de Groupes 

Le tirage au sort de la phase de groupes a été faite le  à  Monaco. Manchester City fera face à FC Barcelone, le Borussia Mönchengladbach et Celtic Glasgow.

Phase finale

Huitième de finale

Statistiques

Buteurs 
Inclut uniquement les matches officiels. La liste est classée par numéro de maillot lorsque le total de but est égal.

Discipline 
Inclut uniquement les matches officiels. La liste est classée par numéro de maillot lorsque le total des cartons est égal.

Notes et références 

2016-2017
Manchester City